El término Uña se puede referir a:

 una uña, estructura córnea del extremo de los dedos;
 una uña, en botánica la uña de un pétalo, o de un sépalo, se refiere a su parte basal estrechada que se prolonga en la lámina o limbo que es la parte ensanchada y vistosa;
 un plectro, un accesorio generalmente de forma triangular redondeada, utilizado para tocar instrumentos con cuerdas;
 Uña, municipio de la provincia de Cuenca, España; o
 Uña (Lérida), localidad perteneciente al municipio de Alto Arán en la provincia de Lérida, Cataluña, España.
Uña de Quintana, municipio de la provincia de Zamora, España.